Khairāgarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Khairāgarh (ort i Indien, lat 26,94, long 77,82), Chhattisgarh, 
 Khairāgarh (ort i Indien, Rāj Nāndgaon), Chhattisgarh, 

Robotskapade Indienförgreningar